Live at the Bottom Line è il titolo di varie registrazioni dal vivo effettuate al Bottom Line di New York:

Live at the Bottom Line – David Johansen
Live at the Bottom Line – Meat Loaf
Live at the Bottom Line – Laura Nyro
Live at the Bottom Line, New York – John Mayall
Live at the Bottom Line – Steve Forbert

Pagine correlate 
Bottom Line
The Bottom Line